Форесте има више значења:
 Форесте
 Форест (Пикардија)
 Форесте (Козенца)
 Форесте (Фрозиноне)